Selene může být:

 Seléné, Seléna nebo Selene – starořecká bohyně
 Selene (rod) – rod kranasovitých ryb
 Selene (Underworld) – postava z filmové série Underworld
 SELENE, nynějším názvem Kaguja – japonská lunární mise

Související články 

 Selena (jméno)